Henrik Gustavsson kan syfta på

 Henrik Gustavsson (fotbollsspelare)
 Henrik Gustafsson, en åländsk jurist
 Henrik Gustafsson (speedwayförare)